

Produkty spożywcze 
 miód (miód pszczeli, miód naturalny) – produkt spożywczy wytwarzany przez pszczoły z nektaru kwiatowego
 miód oczyszczony – miód pozbawiony domieszek, takich jak woski, substancje białkowe, pyłki kwiatowe
 miód pitny – napój alkoholowy otrzymywany z brzeczki miodowej, z dodatkiem przypraw korzennych i chmielu
 miód sztuczny – namiastka miodu naturalnego, produkt spożywczy otrzymywany z sacharozy lub syropu skrobiowego
 miód gruszowy – zagęszczony sok z gruszek spożywany w Szwajcarii
 miód palmowy – skondensowany sok z wierzchołka palmy daktylowej

Muzyka 

 „Miód” – singel Natalii Przybysz z 2014 roku
 „Miód” – singel Marie z 2020

Inne 
 Miód (tur. Bal) – niemiecko-turecki film z 2010 roku, w reżyserii Semiha Kaplanoğlu
 Dohtor Miód – właśc. Marcin Witas, śląski wykonawca hip-hopowy

Zobacz też